Florineige est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Lors de son périple, Aria s'arrête dans une auberge pour se reposer. Au cours d'une fête, elle est droguée et vendue à des militaires à son insu. 
Lors d'une évasion, elle rencontre de drôles de créatures persécutées. Florineige est des leurs et a été enlevée. Le devoir d'Aria est de la délivrer.

Publication 
 Le Journal de Spirou
 Dupuis (Repérages) () 

Album de bande dessinée sorti en 2003
Album d'Aria
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2003